Les mots virgatus, virgata et virgatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « tressé » et, par extension, « rayé ».

En taxonomie, les mots virgatus, virgata et virgatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : virgatus, virgata, virgatum.

Notes et références 

Épithète spécifique